Stati Uniti d'America
Greensboro – città della Contea di Hale, Alabama
Greensboro – capoluogo della Contea di Guilford, Carolina del Nord
Greensboro – città della Contea di Gadsden, Florida
Greensboro – città della Contea di Greene, Georgia
Greensboro – città della Contea di Henry, Indiana
Greensboro – città della Contea di Caroline, Maryland
Greensboro – borough della Contea di Greene, Pennsylvania
Greensboro – città della Contea di Orleans, Vermont
Greensboro – stazione della metropolitana di Washington